El Torneig de Moscou 2012, oficialment conegut com a Kremlin Cup 2012, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP i als Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 21 d'octubre de 2012 a l'Olimpiski de Moscou, Rússia.

Tant l'italià Andreas Seppi com la danesa Caroline Wozniacki van guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2012
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012